«Кохановська» — псевдонім, Соханська Надія Степанівна (1 березня 1825–1884) — російськомовна письменниця зі Слобожанщини. 
 Кохановська Тетяна — шеф-редактор журналу High-Tech Мой компьютер. 
 Кохановська Олена Велеонінівна — професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної академії правових наук України.  
 Кохановська Августа Йосипівна (6 липня 1866 — 7 грудня 1929) — буковинська художниця та етнограф.

Див. також
 Кохановський